Кубок наций ОФК 2002 был 6-м розыгрышем чемпионата Океании по футболу, его победитель получал право представлять ОФК не только на Кубке конфедераций 2003 года, но и на Кубке вызова АФК/ОФК. Турнир был разыгран в Новой Зеландии с 5 по 14 июля 2002 года.

Отборочный турнир 
6 слабейших (по рейтингу ФИФА) сборных определили в отборочном турнире обладателей двух путёвок.

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок наций ОФК 2002 на RSSSF

2002 год в футболе
Кубок наций ОФК
Июль 2002 года
Международные спортивные соревнования в Новой Зеландии